

Patronyme 

 Antonio de Leiva, militaire espagnol.
 Lucas Pezzini Leiva, footballeur brésilien.
 Martín Leiva, joueur argentin de basket-ball.
 Natalia Carolina Verbeke Leiva, actrice argentine naturalisée espagnole.
 Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, gentilhomme espagnol, général, administrateur colonial et diplomate.
 Pío Leiva, chanteur cubain.
 Ponciano Leiva Madrid, un homme d'État hondurien.
 Alonso Martínez de Leiva (1544-1588), l'un des commandants de la Invincible Armada.
 Yerko Leiva (1998-), footballeur international chilien.
 Leiva (1980-), auteur-compositeur-interprète et musicien espagnol.

Toponyme 

 Leiva est une municipalité située dans le département de Nariño en Colombie.
 Leiva est une commune de la communauté autonome de La Rioja, en Espagne.

Patronyme hispanique